Comegys ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius P. Comegys (1780–1851), US-amerikanischer Politiker
 Dallas Comegys (* 1964), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Joseph P. Comegys (1813–1893), US-amerikanischer Politiker